FUF steht für:
 Federación Uruguaya de Football
 Finnisch-Ugrische Forschungen, wissenschaftliches Jahrbuch
 Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre, eine ehemalige belgische Lokomotivfabrik
 Freedom and Unity Front, ugandische Partei

fuf steht für:
 Pulaar (ISO-639-3-Code), Fulfulde-Sprache der Fulbe im Fouta Djallon, Guinea

Abkürzung